Bleo puede referirse a:
 El nombre común de la planta Amaranthus dubius.
 El nombre común de la planta Amaranthus quitensis.
 El nombre común de la planta '''Amaranthus viridis.